Ploima är en ordning av hjuldjur. Ploima ingår i klassen Eurotatoria, fylumet hjuldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Ploima 1403 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Ploima